Magog är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Estrie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Magog ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Magog är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Magog. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Magog växer i huvudsak blandskog. Runt Magog är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Magog (lungsod)